Бобрусов — фамилия; имеет женскую форму Бобрусова.
 Бобрусов, Алексей Леонидович (род. 1954) — график, живописец, офортист, иллюстратор.
 Бобрусов, Михаил Павлович (1878—1955) — советский архитектор, гражданский инженер.